Народное благочестие — это понятие, определенное в Справочнике народного благочестия и литургии, изданном Конгрегацией богослужения и дисциплины Таинств Католической Церкви.

Ценности 
Католическая Церковь провозгласила народное благочестие «истинным сокровищем народа Божия» и осудила отношение «некоторых людей, занимающихся заботой о душах, которые априори презирают обряды преданности благочестию, которые в своих правильных формах были рекомендованы магистратурой, которые отринули их в сторону и, таким образом, создали вакуум, который сами не заполняют».

Отношение к литургии 

Второй Ватиканский Собор изъявил желание, чтобы народные обряды преданности «были составлены таким образом, чтобы они гармонировали с литургическими временами года, соответствовали священной литургии, каким-то образом происходили из нее и приводили к ней людей, поскольку на самом деле Литургия по своей природе намного превосходит любой из них».

В Средние века общественные функции Церкви и народные обряды были тесно связаны. Прихожане помогали в ежедневной псалмодии Литургии Часов, жертвоприношении Мессы, многочисленных процессиях, были достаточно знакомы с литургией. Те немногие религиозные практики вне официальных служб, например, Розарий (заменитель 150 Псалмов), возникли из литургии.

В начале периода модерна «первенство, придаваемое созерцанию, важность, придаваемая субъективности и определенному аскетическому прагматизму, возвышающему человеческие усилия, гарантировали, что литургия больше не является главным источником христианской жизни в глазах мужчин и женщин в духовной жизни» Реформа римской литургии после Трентского собора принесла преимущества. Например, она обеспечила, чтобы содержание доктрины отражало веру в ее чистоту. Однако её новая форма способствовала замкнутости духовенства и усилила разделение между литургией и народным благочестием.

Тогда народное почитание (преданность) пошло по своей тропе, особенно с XVI века. Нелитургические практики, например, венчики, «Посты Креста», «Сорокочасовая преданность», различные литании, молитвы и венчики на основе розария. Были учреждены новенны и серии воскресений и будней в честь особых святых или тайн (розария).

Целые месяцы года были посвящены особым молитвам, наиболее распространенным из которых были: январь (святое имя Иисуса); март ( святой Иосиф ); май ( Дева Мария); июнь (Святейшее Сердце); июль (Кровь Христова); сентябрь ( Богоматерь скорбящая ); октябрь (Розарий); Ноябрь (Души в Чистилище).

Возрождение литургического богослужения началось в конце XIX века и было продвинуто реформами папы Пия X и его преемников в XX веке.

Практики народного благочестия 
В Справочнике «Народное благочестие» и «Литургия» отдельные главы посвящены рассмотрению практик, связанных с литургическим годом, почитанием Божией Матери, почитанием других святых и беатифицированных, молитвой за умерших, а также святыням и паломничествам. 

Под заголовком «Язык народного благочестия» говорится о жестах, текстах и формулах, песне и музыке, сакральной музыке, священных местах и священных временах. 

Для обзора некоторых практик, являющихся частью католического народного благочестия, см. Католические молитвы.

Регулирование 
Справочник формулирует:  При применении этого принципа члены Церкви, священнослужители или миряне, отдельные лица или группы, должны получить разрешение местного ординария для продвижения молитв, формул или частных инициатив в этой области. На уровне, выходящем за пределы отдельных епархий, компетенция принадлежит Конгрегации Божественного Поклонения и Дисциплине Таинств.

См. также 

 Народный католицизм 
 Народное христианство 
 Народная религия 
 Благочестие

Примечания

Ссылки 

 Статья Католической энциклопедии о популярных молитвах 
Христианское поведение и опыт
Католическое богослужение